Stati Uniti d'America
Gatesville – capoluogo della Contea di Gates, Carolina del Nord
Gatesville – città della Contea di Coryell, Texas